A 2018-as Formula Renault Európa-kupa a bajnokság 28. idénye volt. A szezon április 14-én indult a Circuit Paul Ricard versenypályán és október 21-én ért véget a Circuit de Barcelona-Catalunya aszfaltcsíkján. A címvédő Sacha Fenestraz volt, aki a Formula–3 Európa-bajnokságban folytatta pályafutását, így nem védte meg bajnoki címét. Az egyéni bajnoki címet Max Fewtrell szerezte meg, míg a csapatoknál a R-ace GP győzedelmeskedett.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők 
Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található.

Csapatok

Megjegyzések 
 Vladimiros Tziortzis egy ciprusi versenyző, aki orosz licenccel teljesítette a szezont.
 Az első versenyt 14 kör után megszakítottak. Mivel a mezőny nem teljesítette a teljes távot, ezért fél pontokat osztottak ki.

Jegyzetek

További információk
A Renault Sport hivatalos weboldala 

Európakupa